Kraxenberg steht für:

 Kraxenberg, Pass in Niederösterreich

 Kraxenberg (Gemeinde Krumbach), Ortsteil der Gemeinde Krumbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Kraxenberg (Gemeinde Kirchheim), Ortschaft der Gemeinde Kirchheim im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kraxenberg (Berg) (), Berg südöstlich von Reinsberg, Niederösterreich
Siehe auch:
 Kraxenberger